Miljanić ist der Familienname folgender Personen:
Miljan Miljanić (1930–2012), jugoslawischer Fußballtrainer und -funktionär
Radmila Miljanić (* 1988), montenegrinische Handballspielerin
 Vice Miljanić (* 1998), kroatischer Fußballspieler